Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gary Muller e Danie Visser che hanno battuto in finale Guy Forget e Jakob Hlasek 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Gary Muller /  Danie Visser (campioni)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (finale)

 Udo Riglewski /  Michael Stich (primo turno)
 Omar Camporese /  Emilio Sánchez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1991
ATP Tour 1991